Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1979 je bila enaintrideseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

 * Najboljši dirkači so v Belgiji stavkali zaradi varnosti.

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 350 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Razred 50 cm3

1979 v športu
1979